Rosa Zaragoza Juncá, advocada i política catalana.
 Rosa Zaragoza i Lluch, cantant i musicòloga.